Івана Лепсе (станція швидкісного трамвая)
 Лепсе Іван Іванович
 Лепсе (судно)